Popov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Basil Popov
 Mikhail Grigoríevič Popov